Världsmästerskapet i ishockey 1979 var det 46:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 57:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Moskva, Sovjetunionen under perioden 14 - 27 april 1979.
B-VM i Galați, Rumänien under perioden 16 - 24 mars 1979.
C-VM i Barcelona, Spanien under perioden 16 - 25 mars 1979.

Det var 26 lag anmälda till mästerskapet – vilket var ett nytt rekord då. Sydkorea deltog för första gången i VM. De åtta bästa lagen spelade om A-VM, de tio nästbästa lagen spelade om B-VM, medan de sista åtta lagen spelade C-VM.

Sovjetunionen var ohyggligt överlägset i sitt hemma-VM, vilket 11-1 i matchen mot tvåan Tjeckoslovakien visar.

A-VM 
Spelformen för A-VM blev ändrat i jämförelse med året innan. De åtta lagen spelade först en inledande omgång i två grupper med fyra lag. De två gruppvinnarna och de två tvåorna gick vidare till mästaromgången för att avgöra placeringarna ett till fyra. De resterande fyra lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången för att undgå nedflyttningsplatsen till B-VM. I mästar- och nedflyttningsomgången spelade lagen två gånger mot varandra, medan det bara var en inbördes match i den inledande omgången.

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsomgång 

De två treorna och de två fyrorna från grupperna i den inledande omgången spelade en dubbelturnering alla-mot-alla om placeringarna fem till åtta och för att undgå nedflyttning till B-gruppen.

Tabell

Matcher

Mästerskapsomgång 
De två gruppvinnarna och de två tvåorna från den inledande omgången spelade en dubbelturnering alla-mot-alla om världsmästerskapet och placeringarna ett till fyra.

Tabell

Matcher

Slutställning 
EM-medaljer delades ut till de tre bäst placerade europeiska landslagen vid VM.

B-VM

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Placeringsomgång (5:e-8:e plats) 

I placeringsomgången spelade de lag som i den inledande omgången slutade på tredje- eller fjärdeplatserna, om femte till åttonde plats. De lag som slutade på de två sista platserna flyttades ned till C-gruppen.

Uppflyttningsomgång 

I uppflyttningsomgången spelade de fyra lag som i den inledande omgången slutade på första- och andraplatserna, om placeringarna ett till fyra. Vinnaren flyttade upp till A-gruppen.

C-VM 

C-världsmästerskapet avgjordes i Barcelona i Spanien. De åtta lagen spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1981. Egentligen var Kina utpekat som värdland för C-VM, men de kinesiska myndigheterna nekade att utfärda inresevisum till spelarna från Sydkorea, som skulle VM-debutera vid detta C-VM. Kineserna blev därför fråntagna rätten att hålla C-VM och istället övertog Spanien med kort frist ansvaret för turneringen för andra året i rad.

För att förhindra ytterligare kontroverser i en eventuell match mellan Kina och Sydkorea, beslutade IIHF vidare att Danmark och Kina, nummer tre och fyra vid C-VM 1978, flyttade upp till B-gruppen. Därmed kom C-gruppen till att bestå av åtta nationer.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 

Målvakter: Vladislav Tretjak, Sovjetunionen
Backar: Valerij Vasiljev, Sovjetunionen och Jirí Bubla, Tjeckoslovakien
Forwards: Boris Michailov, Sovjetunionen, Sergej Makarov, Sovjetunionen och Wilf Paiement, Kanada.

All star team 

Målvakter: Vladislav Tretjak Sovjetunionen
Backar: Valerij Vasiljev Sovjetunionen, Jirí Bubla Tjeckoslovakien
Forwards: Sergej Makarov Sovjet, Vladimir Petrov Sovjetunionen, Boris Michailov Sovjetunionen

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Pelle Lindbergh (AIK Ishockey), Sune Ödling (Modo AIK)
Backar: Sture Andersson (Modo AIK), Thomas Eriksson (Djurgården Hockey), Tomas Jonsson (Modo AIK), Tord Nänzén (Djurgården Hockey), Leif Svensson (Djurgården Hockey), Mats Waltin (Djurgården Hockey), Ulf Weinstock (Leksands IF)
Forwards: Rolf "Råttan" Edberg (Washington Capitals), Håkan Eriksson (Djurgården Hockey), Lars-Erik Ericsson (AIK Ishockey), Bengt-Åke Gustafsson (Washington Capitals), Inge Hammarström (St. Louis Blues), Dan Labraaten (Detroit Red Wings), Roger Lindström (AIK Ishockey), Bengt Lundholm (AIK Ishockey), Per Lundqvist (Modo AIK), Lennart Norberg (Timrå IK), Mats Näslund (Brynäs IF), Peter Wallin (Djurgården Hockey), Leif Holmgren (AIK Ishockey)
Förbundskapten:Tommy Sandlin

1979 i Rumänien
1979 i Sovjetunionen
1979 i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Sovjetunionen
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Ishockeysäsongen 1978/1979
Sportevenemang i Moskva
1979
Sportevenemang i Barcelona
Moskva under 1900-talet